Deutsches Historisches Museum
Deutsche Harmonia Mundi

Desambiguações de siglas